Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2017 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 5 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont cédé leur statut de numéros 1 mondiaux après la perte de leurs trois titres acquis à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo en 2016. Avec leur défaite au  tour de Roland-Garros et du tournoi du Queen's, dont ils étaient les doubles tenants du titre, leur parcours sur le gazon de la capitale britannique reste incertain. Ils seront confrontés à Henri Kontinen et John Peers, leurs successeurs à la tête du classement, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, invaincus sur gazon avec deux titres à Bois-le-Duc et Halle, tout comme Jamie Murray et Bruno Soares qui se sont imposés à Stuttgart et au Queen's, ainsi que les inaltérables frères Bryan, qui disputent leur  sur le circuit.

Pendant le tournoi 
On note les forfaits de Martin Kližan, associé à Dmitri Toursounov, de Janko Tipsarević, associé à Andrey Kuznetsov, de Viktor Troicki, associé à Nenad Zimonjić, et de Steve Darcis, associé à Benoît Paire. Ces quatre équipes sont respectivement remplacées par Dino Marcan et Tristan-Samuel Weissborn, Ariel Behar et Aliaksandr Bury, Sander Arends et Peng Hsien-yin, et Ilija Bozoljac et Flavio Cipolla.

Au  tour, les qualifiés Johan Brunström et Andreas Siljeström affrontent pour la deuxième fois Sander Arends et Peng Hsien-yin, repêchés pour pallier le forfait de Viktor Troicki et Nenad Zimonjić, qu'ils avaient déjà battus au dernier tour des qualifications.

Les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont battus dès le  tour en 5 sets et plus de 3h de jeu par les invités du tournoi Jay Clarke et Marcus Willis, respectivement  et  mondiaux dans la discipline. Même déception pour les têtes de série 3 et demi-finalistes sortants Jamie Murray et Bruno Soares, éliminés par Sam Groth et Robert Lindstedt.

Les Croates Nikola Mektić et Franko Škugor atteignent pour la première fois de leur carrière respective le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, toute discipline confondue. Leur compatriote et adversaire en 1/2 finale, Mate Pavić, atteint, quant à lui, pour la première fois la finale d'un Majeur.

En battant le numéro 1 mondial Henri Kontinen en 1/2 finale, Marcelo Melo est assuré de remonter à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi.

Lauréats 
Łukasz Kubot et Marcelo Melo triomphent pour la  fois ensemble sur le circuit et décrochent leur  tournoi du Grand Chelem respectif au terme d'une finale épique de plus de 4 h 30 de jeu en 5 sets (5-7, 7-5, 7-6, 3-6, 13-11) contre Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Łukasz Kubot et Marcelo Melo restent ainsi invaincus durant la saison sur gazon, après leurs sacres à Bois-le-Duc et Halle, et deviennent la première équipe de double à se qualifier pour le Masters de Londres. Oliver Marach et Mate Pavić ont, quant à eux, à chaque fois chuté en finale sur gazon cette saison, après leurs défaites à Stuttgart et Antalya.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2017